Luis Enrique Martínez García - Spaans voetballer
 Luis Enrique Martínez Rodríguez - Colombiaans voetballer/doelman